Romániai települések
 Trifești Fehér megyében, Arada községben
 Trifești Fehér megyében, Nagylupsa községben
 Trifești Iași megyében
 Trifești Neamț megyében